Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tom Nijssen e Cyril Suk che hanno battuto in finale Jeremy Bates e Kevin Curren 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Neil Broad /  Stefan Kruger (quarti di finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (campioni)

 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  David Macpherson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1991
ATP Tour 1991